Вільдьє́-ла-Блуе́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 38 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Вільдьє-ла-Блуер, Андрезе, Бопрео, Ла-Шапель-дю-Жене, Жесте, Жалле, Ла-Жубодьєр, Ле-Пен-ан-Мож, Ла-Пуатвіньєр i Сен-Фільбер-ан-Мож було об'єднано в новий муніципалітет Бопрео-ан-Мож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 963 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2499,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Вільдьє-ла-Блуер 
 [ Розташування муніципалітету Вільдьє-ла-Блуер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара